Чернощёкий цветоед () — вид певчих птиц семейства цветоедовых.

Таксономия 
В составе вида выделяют следующие подвиды:

 D. c. celebicum (Müller, 1843) — номинативный подвид, встречается на Сулавеси и близлежащих островах.
 D. c. kuehni (Hartert, 1903) — обитает на архипелаге Туканбеси.
 D. c. sanghirense (Salvadori, 1876) — архипелаг Сангихе.
 D. c. sulaense (Sharpe, 1884) — Сула и .
 D. c. talautense (A. B. Meyer & Wiglesworth, 1895) — Талауд.

D. c. kuehni иногда рассматривается как отдельный вид — Dicaeum kuehni — из-за значительных генетических различий.

D. c. talautense, вероятно, был описан на основе единственного экземляра — самца из лондонского Музея естествознания.

Описание

Внешний вид 
Размеры тела составляют около 9 см.

У самцов номинативного подвида оперение верхней части тела чёрное с тусклым фиолетовым отливом. Голова буроватая. Горло белое, на нижней его части и на груди находится ярко-красное пятно. Брюшко кремово-белое, по середине проходит тёмная полоса. Бока серовато-оливковые, подхвостье белое.

У самок верх тела серовато-бурый, горло и грудь беловато-серые, бока серо-оливковые, центр брюшка и подхвостье беловато-охристые.

Радужка у обоих полов тёмная, клюв тёмно-коричневый, ноги чёрные.

Молодые особи внешне похожи на самок, но имеют более тёмную нижнюю часть тела, верхняя часть груди зеленоватая. Клюв бледнее, чем у взрослых.

У самцов D. c. kuehni верх тела имеет более выраженный голубовато-фиолетовый оттенок, низ тела светлее, бока серые. Представители данного подвида крупнее D. c. celebicum.

Самцы D. c. sulaense в целом светлее; голубовато-фиолетовый оттенок ещё более выражен, чем у D. c. kuehni. Бока тёмно-серо-оливковые; полоса по середине брюшка серая, а не чёрная.

Оперение верхней части тела самцов D. c. sanghirense тёмно-синее, брюшко серовато-белое, бока тёмно-серые, с менее выраженным оливковым оттенком.

Самцы D. c. talautense имеют более светлое, синеватое оперение верхней части тела с менее выраженным отливом. Брюшко и бока серовато-чёрные. У самок низ тела темнее, чем у номинативного подвида.

Голос 
Высокое пронзительное «цуи-цуи» и высокого металлического «цви», более мягкое короткое «суи-суи-суи» или же щебечущее «чип-чип-чип».

Распространение 
Является эндемиком Индонезии.

Обитает как в горных, так и в низинных первичных и в высоких вторичных лесах, а также на их опушках, на плантациях, в садах и зарослях кустарников. Держится на высоте до 1200 м над уровнем моря.

Точное количество особей неизвестно, но популяция считается стабильной. В своём ареале вид обычен. Помимо прочего, встречается в национальном парке Лоре-Линду.

Биология 
Как и другие представители рода, питается плодами, пыльцой и нектаром лорантовых растений, а также сливы и лантаны сводчатой. Помимо этого, поедает мелких пауков и насекомых. Держится поодиночке или парами.

Информации о сезоне размножения нет.

Гнездо может иметь грушевидную или шарообразную форму, похоже на мешочек, подвешенный к ветке на высоте 1,5-2 м над землёй. В верхней части гнезда сбоку находится входная щель. Гнездо строится из мелкой травы и пуха, украшается веточками, паутиной и опавшими листьями. В кладке 3 белых яйца.

Примечания 

Животные, описанные в 1843 году
Цветоедовые
Птицы Юго-Восточной Азии